The Game (spel), een wereldwijd gespeeld gedachtenspel
Een bijnaam van de WWE-superstar Triple H

Film en televisie
The Game (film), een film uit 1997
The Game (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie
The Game (miniserie), een Britse miniserie uit 2014

Muziek
Game, een Amerikaanse rapper
The Game (Queen), een album uit 1980 van de Britse rockgroep Queen
The Game (Das Pop), een album uit 2011 van de Belgische popgroep Das Pop
The Game (Pete Murray), een album van Pete Murray
The Game (Afroman), een album uit 2011 van Afroman
 "The Game", een nummer van de Britse band Motörhead